Хулијан Перез има више значења:

 Хулијан Перез (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хулијан Перез (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику